Miejscowości w USA:
 Sutter – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sutter
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sutter (ang. Sutter County) – w stanie Kalifornia